Christophersen est un patronyme porté notamment par :

 Erling Christophersen (1898-1994), botaniste, bryologiste et ptéridologiste norvégien ;
 Henning Christophersen (1939-2016), homme politique danois ;
 Thies Christophersen (1918-1997), auteur et militant négationniste allemand.

Homonymie de patronyme